Gabriele Wülker (1911-2001) est une sociologue allemande.
 Gerhard Wülker (1885-1930) est un zoologiste allemand.
 Richard Wülker (1845-1910) est un linguiste allemand.